Châteaudouble puede referirse a:

 Châteaudouble, comuna francesa en Drôme;
 Châteaudouble, comuna francesa en Var;